Die Chloracrylsäuren bilden eine Stoffgruppe in der Chemie und leiten sich von der Acrylsäure ab.

Herstellung 
2-Chloracrylsäure kann aus 2,3-Dichlorpropionsäure mit Kaliumethanolat hergestellt werden.

3-Chloracrylsäure entsteht aus Propargylsäure und Chlorwasserstoff.

Einzelnachweise 

 Chloracrylsaure
Chloralken
Stoffgruppe